Товмася́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Товмасян, Андрей Егиазарович (1942—2014) — советский джазовый трубач.
 
 Товмасян, Лусине (род. 1986) — армянская участница конкурса красоты, выигравшая титул Мисс Армения в 2003 году.
 Товмасян, Роберт Товмасович (род. 1964) — депутат парламента Армении.
 Товмасян, Сурен Акопович (1910—1980) — 1-й секретарь ЦК КП Армении, посол СССР во Вьетнаме и Ливии.